Magické číslo může znamenat
v matematice
 magické číslo (matematika), běžněji zvané podivné číslo (angl. weird number) – speciální abundantní číslo
v jaderné fyzice
 magické číslo (fyzika) (angl. magic number) – význačný počet nukleonů daného druhu v atomovém jádře
v psychologii
 Millerovo magické číslo – související s funkcí krátkodobé paměti

Podobné názvy a související články 
 Gematrie
 Numerologie
 Symbolika čísel
 Šťastné číslo (matematika)
 Šťastné číslo (pověra)